Zlatko Crnković može biti:

 Zlatko Crnković (glumac)
 Zlatko Crnković (prevoditelj)